Aire-sur-la-Lys - Berck-Plage